Gropius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Wilhelm Gropius (1793–1870), teatermålare i Berlin
 Georg Christian Gropius (1776–1850), tysk diplomat och arkeolog
 Martin Gropius (1824–1880), arkitekt under historismen
 Paul Gropius (1821–1888), tysk målare
 Walter Gropius (1883–1969), tysk arkitekt